Rossmeisl ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Rossmeisl (1923–1986), deutscher Diplomat und Botschafter der Deutschen Demokratischen Republik in Polen und Ungarn
 Wenzel und Roger Rossmeisl, Wenzel (1902–1975) und sein Sohn Roger Rossmeisl (1927–1979) waren deutsche Gitarrenbauer 

Siehe auch:
 Rossmeissl